Чугучак:

 Чугучак — городской уезд на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района, административный центр округа Чугучак.
 Чугучак — округ в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.